Пријовић је српско презиме. Оно се може односити на:
 Александар Пријовић (1990), српски фудбалер
 Александра Пријовић (1995), српска поп-фолк певачица
 Душан Пријовић (1906—1946), српски је светац

Референце 

Српска презимена